Видусово — название населённых пунктов в России:

 Видусово — деревня в Невельском районе Псковской области.
 Видусово — деревня в Пустошкинском районе Псковской области.